Flyttfåglarna kan syfta på:

Flyttfåglarna (Runeberg) – en dikt av Johan Ludvig Runeberg
Flyttfåglarne – en dikt av Erik Johan Stagnelius
Flyttfåglarna (Tegnér) – en dikt av Esaias Tegnér, skriven 1812
Flyttfåglarna (Fridegård) – en roman av Jan Fridegård
Flyttfåglarna (Lithell) – en sång av Lydia Lithell
Flyttfåglarna (musikgrupp) – en musikgrupp från Göteborg